Plutoniany(VI) – związki chemiczne plutonu, zawierające anion plutonianowy(VI)
 Plutoniany(VII) – nietrwałe związki chemiczne plutonu, zawierające anion plutonianowy(VII)